I Got the Feeling – singolo delle Two Tons o' Fun del 1980
 I Got the Feeling – singolo dei Today del 1990
 I Got the Feelin' (Oh No No) – singolo di Neil Diamond del 1966
 I Got the Feelin' – album di James Brown del 1968
 I Got the Feelin' – singolo di James Brown del 1968

Pagine correlate 
I Got a Feeling